Эскадренный миноносец «Бьюкенен» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни 11 февраля 1941 года. Спущен 22 ноября 1941 года, вступил в строй 21 марта 1942 года.

С 21 мая 1946 по 11 декабря 1947 года в резерве. Выведен в резерв 28 апреля 1948 года.

Из ВМС США исключён 7 июня 1949 года.

28 апреля 1949 передан Турции, где 29 апреля 1949 года введён как эсминец Muhrip (G.1), позже D 24, и D 346 «Gelibolu». Исключён 15 июня 1977 года и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»